Diocesi di Orange in Francia – antica diocesi cattolica soppressa, oggi sede titolare
Diocesi di Orange in California – diocesi cattolica negli Stati Uniti d'America